Репе́й, репе́йник или репьё — бытовое, разговорное или литературное имя для обозначения травянистых растений, которым, в зависимости от контекста и места действия, могут называть целый ряд широко распространённых и известных растений, имеющих колючие или цепляющиеся соплодия.

В переносном значении репьём или репейником называют надоедливого человека, который постоянно пристаёт — как репей и от которого трудно избавиться.

Значения 
 Репейник, лопух () — лопух паутинистый, один из распространённых видов двулетних травянистых растений из рода лопух семейства Астровые, или Сложноцветные. Очень распространённые в умеренной климатической зоне сорные растения.
 Репей, лопух () — лопух большой, другой вид двулетних травянистых растений из рода лопух семейства Астровые, или Сложноцветные. Широко распространённые в умеренной климатической зоне сорные растения.
 Репей, чертополох (), часто чертополох курчавый или царь-мурат () — крупные растения с колючими листьями, стволами и плодами из рода чертополох семейства Астровые, или Сложноцветные.
 Репей, татарник () — очень колючие рослые травянистые растения из рода Татарник семейства Астровые, заслужившие название «репья» очень колючими плодами, цветами, стеблями и листьями.
 Репей, бодяк () — небольшие травянистые сорные растения из семейства астровых. Очень распространённые в умеренной климатической зоне сорные растения.
 Репей, осот — одно из народных названий плодов осота (), сорного травянистого растения из семейства астровых, плоды которого похожи на репейник и могу цепляться к одежде.
 Репей, кникус, волчец или бенеди́кт апте́чный () — похожее на осот лекарственное растение Кни́кус благослове́нный из рода кникус семейства астровые, в настоящее время включаемое в состав рода василёк, плоды которого также цепляются к одежде людей и шерсти животных.
 Репей, мордовник или мордвинник (), чаще мордовник обыкновенный () — травянистые растения из семейства астровых с колючими соцветиями и плодами.
 Репей, череда (), чаще череда трёхраздельная () — небольшие луговые или болотные растения семейства астровых, семена и плоды (собачки) разных видов которого наделены способностью очень сильно цепляться к одежде, волосам и шерсти животных.
 Репей, дурнишник или овечьй репейник () — травянистые однолетние растения семейства астровых, имеющее сильно колючие плоды.
 Репей, льнянка, дикий львиный зев или собачки () — один из видов рода льнянка семейства Подорожниковые.
 Репей, бадан () — низкорослые многолетние травянистые растения с широкими листьями из семейства камнеломковых с цепляющимися соплодиями.
 Репей, липучка, репешок или мелкий репей () — полевые травянистые растения род из семейства Бурачниковые, маленькие крючковатые плоды которых более цепкие, чем любой репей.
 Репей (репешок) обыкновенный () или репейничек — травянистые полевые растения из семейства розовых с мелкими плодами (орешками), которые при помощи крючков цепляются за шерсть животных и одежду людей.

А также 
 Репейник (липучка, Velcro, лента Velcro, лента-контакт) — текстильная застёжка, применяемая в лёгкой промышленности. Является удачным примером биомиметического заимствования от способа зацепления шаровидных соцветий-корзинок репейника с крючковатыми обёртками.
 Репейница или чертополоховка — дневная бабочка из семейства Nymphalidae. Латинское видовое название происходит от лат. Carduus — чертополох, одного из кормовых растений гусениц данного вида.

Галерея репья

См. также 
 Молочай (значения)
 Татарник (значения)
 Клоповник (значения)
 Шильник водяной (значения)
 Репье — название населённых пунктов в России.